Люксембу́ргский франк (, , ) был валютой Люксембурга между 1854 и 1999 годами (за исключением периода 1941-44). Франк оставался в обращении до 2002 года, когда он был заменен на евро по курсу 40,3399 франков за один евро.

Франк делился на 100 сантимов.

История 
Завоевание большей части Западной Европы наполеоновской Францией привело к широкому распространению французского франка, в том числе в Люксембурге. Вместе с тем, в результате включения Люксембурга в состав Нидерландов в 1815 году валютой Люксембурга стал голландский гульден. После обретения Бельгией независимости от Нидерландов валютой Люксембурга в 1839 году стал бельгийский франк, который был в обращении до 1842 года и вновь с 1848 года. Между 1842 и 1848 годами в Люксембурге в обращении был прусский талер.

В 1854 году Люксембург начал выпуск собственных франков, которые были в обращении наравне с бельгийскими (в соотношении 1:1) . В 1865 году Люксембург, вслед за Бельгией, вступил в Латинский валютный союз. В 1926 году Бельгия вышла из Латинского валютного союза. Тем не менее, валютный союз Бельгии и Люксембурга 1921 года выжил, став основой для Бельгийско-Люксембургского экономического союза 1932 года. В 1935 году курс люксембургского франка к бельгийскому был пересмотрен, 1 люксембургский франк стал равен 1 ¼ бельгийского.

В мае 1940 года франк был привязан к немецкой рейхсмарке по курсу 4 франка = 1 рейхсмарка. В июле 1940 курс был изменён на 10 франков = 1 рейхсмарке. 26 августа 1940 года рейхсмарка была объявлена законным платёжным средством в Люксембурге, 20 января 1941 года рейхсмарка стала единственным законным платёжным средством, а франк был отменён. Люксембургский франк был восстановлен в 1944 году.

1 января 1999 года был установлен курс франка к евро на уровне 1 евро = 40,3399 франков. Евро был введён в обращение 1 января 2002 года. Франк был в обращении ещё до 28 февраля 2002 года.

Использование бельгийского франка 
Между 1944 и 2002 годами один люксембургский франк был приравен к одному бельгийскому франку. Бельгийский франк был законным платёжным средством в Люксембурге, а люксембургский франк был законным платёжным средством в Бельгии. Однако бельгийские торговцы не хотели принимать люксембургские франки, так как боялись, что другие их клиенты откажутся от них (по незнанию или из страха, что в дальнейшем их не примут), и заставляли покупателей обменивать деньги в банке.

За некоторыми исключениями, монеты были одинаковыми по размеру, форме и составу. Хотя у них был разный дизайн, они обращались и в Бельгии, и в Люксембурге.

Монеты 
Первые монеты достоинством 2 ½, 5 и 10 сантимов были выпущены в 1854 году. В 1901 году в монетах достоинством 5 и 10 сантимов вместо бронзы стали использовать медно-никелевый сплав. В 1915—1916 годах во время немецкой оккупации были выпущены монеты из цинка достоинством 5, 10 и 25 сантимов. После Первой мировой войны выпускались железные монеты. В 1924 году опять стали выпускать монеты из медно-никелевого сплава, также выпустили никелевые монеты достоинством 1 и 2 франка.

В 1929 году впервые с конца XVIII века были выпущены серебряные монеты достоинством 5 и 10 франков. В 1930 году в обращение были выпущены бронзовые монеты достоинством 5, 10 (меньшего, чем раньше, размера) и 25 сантимов, а также 50 сантимов из никеля. Последними монетами, выпущенными до Второй мировой войны, стали монеты из мельхиора достоинством 25 сантимов (в 1938 году) и 1 франк (в 1939 году).

Первыми монетами, выпущенными после войны, стали (в 1946 году) монеты из бронзы в 25 сантимов и медно-никелевые монеты 1 франк. В 1949 выпустили мельхиоровую монету в 5 франков. В 1952 году размер однофранковой монеты был уменьшен, чтобы она соответствовала бельгийской монете достоинством 1 франк, введённой в 1950 году. С этого времени все новые люксембургские монеты соответствовали по размеру и дизайну бельгийским. В 1971 году в обращение были выпущены никелевые монеты достоинством 10 франков, в 1980 году бронзовые монеты 20 франков и в 1987 году никелевые монеты 50 франков.

Банкноты 
До Первой мировой войны банкноты выпускались Международным банком в Люксембурге и Национальным банком по курсу 1 франк = 80 пфеннигов.

В 1914 году банкноты стало выпускать Государственное казначейство. Были выпущены франки и немецкие марки (1, 2, 5, 25 и 125 франков; 80 пфеннигов, 1.6, 4, 20 и 100 марок). В 1919 году выпустили купюры в 50 сантимов и 500 франков, в 1923 году — 100 франков, в 1932 году — 50 франков, а в 1940 году — 1000 франков.

После освобождения в 1944 году были выпущены новые купюры достоинством 5, 10, 20, 50 и 100 франков. В 1949 году 5-франковую банкноту заменили монетой, в 1971 году заменили купюру 10 франков, в 1980 году — 20 франков и в 1987 году — 50 франков. В 1985 году выпустили в обращение банкноту достоинством 1000 франков, в 1986 году — 100 франков, а в 1993 году — 5000 франков.

Ссылки 
 Монеты Люксембурга
 Банкноты Люксембурга
 Обзор люксембургского франка от BBC
 Галерея банкнот Люксембурга

Франк
Деньги Люксембурга
Деньги Бельгии
Коллективные и союзные денежные единицы
Европейские валюты
История Люксембурга